Fontanes ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Fontanes (Lot) im Département Lot
 Fontanes (Lozère) im Département Lozère (ehemalige Gemeinde)
 Fontanes-du-Causse im Département Loire
 Fontanès (Gard) im Département Gard
 Fontanès (Hérault) im Département Hérault
 Fontanès (Loire) im Département Loire
 Fontanès-de-Sault im Département Aude

Außerdem ist Fontanes ein Familienname:

 Louis de Fontanes (1757–1821), französischer Politiker, Pair von Frankreich, Dichter und Journalist

Siehe auch:
 Fontane
 Fontan
 Fontán
 Fontaines
 Fontannes